Angelo Zurzolo – compositore e pianista francese
 Immacolata Zurzolo – politica italiana
 Lorenzo Zurzolo – attore italiano
 Rino Zurzolo – contrabbassista italiano